Роджер де Мортемер (Роже де Мортемер (); также Роджер де Мортимер (); умер около 1080) — нормандский барон, первый известный представитель англо-нормандского рода Мортимеров.

Роджер имел обширные владения в области  (Верхняя Нормандия). В 1054 году он был одним из командиров нормандской армии, разгромившей французов в битве при Мортемере. После этого Роджер попал в опалу, поскольку приютил, а затем и отпустил одного из участвовавших в битве французских военачальников; он был изгнан из Нормандии, а его владения были конфискованы. Позже Роджер примирился с герцогом Вильгельмом I Завоевателем и получил назад бо́льшую часть владений, но два замка, в том числе давший название роду Мортемер, остались в руках его родственника Уильяма де Варенна. Кроме того, Роджер был исключён из управления Нормандией.

Неизвестно, участвовал ли Роджер в нормандском завоевании Англии, но его сын Ральф получил в завоёванном королевстве владения, ставшие основой для территориального могущества Мортимеров.

Происхождение 
Точное происхождение Роджера неизвестно. Согласно «», своим родовым прозванием он обязан замку Мортемер-сюр-Ольн, располагающемуся недалеко от Нёшатель-ан-Бре выше по течению от Дьеппа по , в восточной части области .

Происхождение Роджера вызывало споры среди исследователей, которые предпринимали попытки восстановить происхождение рода Мортимеров. Существует генеалогия, составленная нормандским хронистом Робертом де Ториньи. На её основании антикварий XVII века Уильям Камден указал, что Роджер был сыном Готье де Сен-Мартена и братом Уильяма (Гильома) I де Варенна, основателя рода Вареннов. Другой антикварий, Уильям Дагдейл, на основании хроники Гильома Жюмьежского указал, что матерью Уильяма и Роджера была племянница Гунноры де Крепон, жены герцога Нормандии Ричарда I. Его предположение развил , предположивший, что эта племянница была дочерью  и, соответственно, сестрой Осберна де Крепона. Ещё один исследователь,  в «Истории графов Варенн», даёт другое происхождение родоначальников Вареннов и Мортимеров: у Готье де Сен-Мартена он указывает одного сына, Уильяма де Варенна, у которого, по его мнению, от брака с дочерью Ральфа де Торта было три сына: Уильям де Варенн, Роджер де Мортимер и Эд.

Исследования происхождения Мортимеров были продолжены в XIX веке . Проанализировав хронику Гильома Жюмьежского, он в 1868 году в работе «О генеалогии и гербах семьи Мортимер» опроверг утверждение Камдена о том, что отцом Роджера и Уильяма был Готье де Сен-Мартен, поскольку у хрониста отцом Готье показан Николас де Башервиль, муж другой племянницы Гунноры, и, таким образом, он мог быть двоюродным братом Мортемера. Далее исследователь привлёк хронику Ордерика Виталия, созданную во время правления Генриха I Английского. В ней Роджер и Уильям названы «кровными родственниками» (); если бы они были родными братьями (хотя бы по одному из родителей), то хронист использовал бы слово «frater». При этом указанный фрагмент Ордерика Виталия не связан с генеалогией, поэтому он, по мнению историка Кэтрин Китс-Роэн, является убедительным доказательством того, что родоначальники Мортимеров и Вареннов действительно находились в родстве.

В 1846 году Томас Стэплтон высказал предположение, что Мортемер был братом Ральфа де Варенна, отца Уильяма. Кроме того, он отождествил Роджера с «Роджером сыном епископа» (), упоминаемым в двух хартиях. Однако версия об отождествлении двух Роджеров достаточно противоречива: в «The Complete Peerage» указывается, что жена Роджера де Мортемера носит имя Авиза, в то время как жену «сына епископа» звали Ода; кроме того, детей сына епископа звали Гильом и Гуго, в то время как наследник Мортемера носил имя Ральф. Хотя не исключено, что Роджер мог быть женат дважды, но в хартии, датированной 1074 годом, Роджер, отец Гильома, был уже мёртв, в то время как Роджер де Мортемер был жив ещё в 1078 году. На основании этого Л. Ллойд в 1934 году пришёл к выводу, что Роджер Мортемер и Роджер сын епископа — разные люди.

Именно Л. Ллойд, который в XX веке занимался исследованием происхождения рода Вареннов, попытался разрешить противоречия известий нормандских хроник о родственных связях родоначальников Мортимеров и Вареннов. Он пришёл к выводу, что Уильям был моложе Роджера и скорее принадлежал к следующему поколению, поэтому, на его взгляд, они вряд ли были братьями. К старшему поколению принадлежал Ральф I де Варенн, который от первого брака с Беатрис, считающейся племянницей герцогини Гунноры, имел двух сыновей — Ральфа II и Уильяма I. При этом существовала хартия, в которой мать Ральфа II и Уильяма называли Эммой, но Ллойд её отверг, посчитав, что Эмма — имя второй жены, на которой Ральф I женился после смерти первой жены; известно, что Беатрис была жива ещё в 1055 году и умерла не позже 1059 года, а Уильям I в 1066 году участвовал в битве при Гастингсе и, соответственно, не мог быть её сыном. В 1993 году Кэтрин Китс-Роэн попыталась разрешить противоречивые сведения о том, кто именно был матерью Уильяма I де Варенна: по её мнению, существовало не два Ральфа (отец и сын), а три. По версии исследовательницы, Ральф I от брака с Беатрис имел двух сыновей, Ральфа II и Роджера, а у Ральфа II от брака с Эммой родились Ральф III и Уильям I. Кроме того, Китс-Роэн считает, что Беатрис могла быть сестрой Готмунда Рыжего де Васкёй и дочерью Тесселина, виконта Руана.

Биография 
Год рождения Роджера неизвестен. , автор статьи о Ральфе де Мортимере в «Национальном биографическом словаре», придерживавшийся версии об отождествлении Роджера де Мортемера и Роджера «сына епископа» полагал, что тот родился до 990 года, указывая, что «в этом случае он должен был дожить до глубокой старости», но в настоящее время эта версия опровергнута.

Роджер, который, по мнению Китс-Роэн, был младшим сыном Ральфа I де Варенна, унаследовал владения, которые были сосредоточены вокруг замка , располагавшегося в 30 милях от Варенна — центра владений Вареннов, от которого произошло их родовое прозвание. По предположению исследовательницы, именно он появляется под именем «Роджер, сын Родульфа де Варенна» () в качестве свидетеля хартии Сен-Вандриля, датированной периодом между 1040 и 1053 годами.

В 1054 году Роджер владел замком Мортемер-сюр-Олн, который дал родовое название, усвоенное его потомками и позже в Англии превратившееся в «Мортимер». Замок располагался недалеко от нормандской границы по направлению к Амьену. Вероятно, что его Роджеру передал герцог Нормандии Вильгельм II (будущий завоеватель Англии). Кроме того, Мортемер владел обширными землями в  и заключал союзы с местной аристократией.

В конце зимы 1054 года в Нормандию с двух сторон вторглось войско французского короля Генриха I. Сам он командовал той армией, которая вошла в Нормандию из Мэна, захватила графство Эврё и двигалась по направлению ко второй армии, которой руководили королевский брат Эд, граф де Понтье Ги I, граф Валуа Рауль IV де Крепи и граф Клермона Рено. Она переправилась через  и двинулась в сторону Руана. Но у герцога Вильгельма оказалось достаточно сил, чтобы тоже разделить войско на 2 части, причём каждая армия была набрана в том регионе, в котором ей предполагалось действовать. Сам он возглавил ту армию, которая двинулась навстречу Генриху I. Вторую армию, в составе которой были отряды, приведённые северонормандскими баронами, возглавили Готье I Жиффар, Роберт д’Э, Гуго де Гурнэ, Роджер де Мортемер и Гильом де Варенн.

Армия Эда Французского, не встречая сопротивления, двигалась через область , разоряя всё по пути. Нормандские хронисты пишут, что врагов было так много, что одолеть их не было никакой возможности. И её военачальники, как выяснилось, совершенно не ожидали атаки северонормандских баронов. Однажды французы остановились на ночлег в деревне Мортемер-сюр-Олн. Нормандская армия находилась неподалёку и, вероятно, получила известие о том, что противники напились и заснули, не выставив достаточно дозорных. Командиры нормандской армии решили нанести удар всеми имеющимися у них силами. Ночью они подошли к стоянке врага, перекрыли выходы из деревни, после чего подожгли её. Хотя французов, судя по всему, было больше, они оказались в ловушке. Сражение продолжалось с переменным успехом почти целый день. Недисциплинированность французов привела к тому, что битва была ими проиграна. Французская армия понесла огромные потери, часть воинов попала в плен, кому-то удалось сбежать. Получив известие о поражении второй армии, французский король вернулся во Францию.

Один из французских полководцев, Рауль де Крепи, граф Валуа, сумел укрыться в замке Мортемера, который был его вассалом по владениям жены. Роджер развлекал гостя три дня, а затем предоставил ему эскорт, чтобы тот вернулся в свои земли. Герцог Вильгельм, узнав об этом, пришёл в ярость, в результате чего Роджер попал в опалу, был изгнан из Нормандии, а его владения были конфискованы и отданы родственнику, Гильому де Варенну. Планше считал, что Роджер был не только вассалом графа, но и тестем: его жену Авизу, которая принесла в приданое селение Меес на  и область , находившиеся в составе Амьенского диоцеза, исследователь считает дочерью Рауля. При этом Ордерик Виталий ничего о родстве французского графа с Мортемером не сообщает.

Позже Роджер с герцогом примирился и получил обратно бо́льшую часть земель, однако два замка, Мортемер и Бельянкомбр, остались в руках у Уильяма де Варенна. После потери Мортемера главной резиденцией Роджера стал замок . Там же он со своей женой Авизой основал монастырь, который в 1074 году с разрешения архиепископа Руана  был преобразован в аббатство. Несмотря на своё богатство и хорошие связи, Роджер, судя по всему, был отстранён герцогом Вильгельмом от управления Нормандией, поскольку имя Мотемера отсутствует на герцогских хартиях, изданных до 1066 года. При этом его семья принимала участие в завоевании Англии. Однако нет сведений о том, что в нём участвовал сам Роджер: вероятно, в нём принимал участие его сын Ральф, который получил земли в завоёванном королевстве. Единственное публичное действие, которое относится к самому Роджеру в этот период, произошло между 1078 и 1080 годом, когда он засвидетельствовал хартию Гильома де Варенна об основании клюнийского монастыря в Льюисе. После этого упоминания о нём пропадают. Роджер точно был уже мёртв в 1086 году, когда в «Книге Страшного суда» упоминаются земли, которыми владел его сын.

Нет никаких свидетельств, что сам Роджер имел какие-то владения в Англии, однако его сын и наследник, Ральф, ещё при жизни отца получил от ставшего английским королём Вильгельма Завоевателя обширные владения в новом королевстве. Именно с этих пожалований начался рост территориального могущества рода, сохранившего прозвание Мортимеров, хотя сам замок, давший название роду, к ним так и не вернулся и оставался во владениях Вареннов до 1204 года.

Брак и дети 
Жена: Авиза, возможно, дочь графа Валуа Рауля IV де Крепи. Дети:
 Ральф де Мортимер (умер 5 августа после 1115/1118), сеньор Сен-Виктор-де-Ко с приблизительно 1080 года, барон в Англии.

В некоторых источниках упоминается, что у Ральфа были также сыновья Гуго и Уильям (Гильом), что основано на его отождествлении с Роджером сыном епископа, у которого было двое сыновей с таким именем.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 

Мортимеры
Персоналии:Англонормандская монархия
Сеньоры Франции XI века
Сеньоры Нормандии
Персоналии Нормандии XI века